Lookout Mountain kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lookout Mountain (Georgia)
Lookout Mountain (Tennessee)